Dictionnaire ist die Kurzform für verschiedene Enzyklopädien wie beispielsweise

 Le grand dictionnaire historique, ou mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, (1671) von Louis Moréri
 Dictionnaire des arts et des sciences, (1694) von Thomas Corneille
 Dictionnaire historique et critique, (1694–1697) von Pierre Bayle

Ein weiteres namhaftes Dictionnaire ist die berühmte Encyclopédie

 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers von Jean Baptiste le Rond d'Alembert und Denis Diderot

Siehe auch:

 Dictionary